Mesin bezeichnet
 Andrej Mesin (* 1974), russischer Eishockeyspieler
 Měšín, Ort und Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechische Republik
 Mézin, Gemeinde im französischen Département Lot-et-Garonne, auf Okzitanisch

Siehe auch
 Mesyn, Ort in der Oblast Tschernihiw, Ukraine